Antonio Lázaro Tensa (València, 1849 - 1915), advocat i polític valencià 
 Blas Lázaro e Ibiza (1858 - 1921), professor, farmacèutic, botànic, micòleg i ficòleg espanyol
 Fernando Lázaro Carreter (Saragossa, 1923 - Madrid, 2004), filòleg, periodista, lingüista i membre de la Real Academia Española
 Hipòlit Lázaro i Higueras (Barcelona, 1887 - 1974), tenor català 
 Joan Làzaro i Costa (Manresa, 1944), compositor de sardanes i capdanser del grup sardanista Dintre el bosc
 José Lázaro Galdiano (Beire, Navarra, 1862 - Madrid, 1947), financer, mecenes, editor, bibliòfil i col·leccionista d'art espanyol 
 Roque Lázaro compositor espanyol dels segles XVII i XVIII